Az Alicante CF, teljes nevén Alicante Club de Fútbol egy alicantei székhelyű spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1918-ban alapították, jelenleg a harmadosztályban szerepel. A Primera Divisiónban még sosem szerepelt. Stadionja az Campo Municipal de Villafranqueza, amely 2 500 néző befogadására alkalmas.

Jelenlegi keret
2009. február 22-én:

Ismertebb edzők

  José Carlos Granero

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 

Spanyol labdarúgócsapatok
1918-ban alapított labdarúgócsapatok
Alicante